Список R&B синглов № 1 в США в 1996 году составлен на основе еженедельного хит-парада лучших песен в стилях ритм-энд-блюз и хип-хоп в США 1996 года, публикуемого американским журналом Billboard.

История 
 Семь лидеров этого чарта (включая пять синглов и два A-sides) стали также № 1 и в главном общенациональном хит-параде США (Billboard Hot 100): "Always Be My Baby, " "Tha Crossroads, " «How Do U Want It» / "California Love, " «You’re Makin' Me High» / «Let It Flow» и «No Diggity». Хит «Exhale (Shoop Shoop)» лидировал в главном чарте за год до этого.
 Пять песен возглавляли Rhythmic Top 40: "Always Be My Baby, " "Tha Crossroads, " "Twisted, " «No Diggty» и «Nobody».
 Три песни (два сингла и один A-side) возглавляли реп-чарт Rap Songs: «California Love» / «How Do U Want It» и «Tha Crossroads».

См. также 
 Лучшие синглы США 1996 года по версии Billboard
 Список альбомов № 1 в США в 1996 году
 Top Country Albums 1996

Примечания

Ссылки 
 

Чарты Billboard 1996 года
Списки R&B-хитов Billboard
Списки хитов № 1 1996 года